Cseke Sándor (1924–2006) színész
 Cseke Sándor (1931) sütőipari üzemmérnök
 Cseke Sándor (1944–2014) újságíró
 Cseke Sándor (1955) városgazda